Machi est un patronyme japonais et hispanique, notamment porté par :
 Yūji Machi (1962-) seiyū (doubleur) japonais ;
 Carmen Machi (née en 1963), actrice espagnole ;
 Jean Manuel Machí (né en 1982), joueur de baseball vénézuélien.

 Machi est également un prénom féminin japonais.

  désigne un bourg du Japon ;
 Machi est un personnage du manga L'Habitant de l'infini ;
 Machi est un personnage du manga Hunter × Hunter de Togashi Yoshihiro ;
 Machi est un groupe de hip hop taïwanais ;
 Machi est une compositrice de musique résidant à Montréal (Québec), au Canada ;
 un machi est un chaman chez les Mapuches ;
 Machi est le nom d'un jeu de cartes édité chez Tilsit, créé et illustré par Loïc Billiau ;
 Machi, une station de la ligne 7 du métro de Wuhan, en Chine.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique